Seneka Starszy zwany Retorem (54 rok p.n.e. - 39 rok n.e) 
 Seneka Młodszy zwany Filozofem (3 rok p.n.e. - 65 rok n.e)

Zobacz też 
 Seneca